Гаи-за-Рудовский сельский совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Гаи-за-Рудою.

История 
 1992 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Гаи-за-Рудою

Примечания